Fantina – forma femminile del nome proprio di persona Fantino
Fantina – località italiana frazione del comune di Fondachelli-Fantina
Dennis Fantina – cantante e conduttore televisivo italiano